Апонте () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Карлос Апонте — колумбійський футболіст
 Луїс Апонте Мартінес — пуерто-риканський кардинал
 Луї Феліпе Санчез Апонте — колумбійський священник

Іспанські прізвища